Kuća Kodl u Glagoljaškoj 1 u Splitu
Kuća Kodl u Tršćanskoj ulici u Splitu